XIII чемпионат России по волейболу среди мужских команд Суперлиги проходил с 4 октября 2003 года по 27 апреля 2004 года.

В третий раз подряд чемпионом России стала команда «Локомотив-Белогорье», в упорной финальной серии взявшая верх над динамовцами Москвы, а бронзовые медали достались дебютанту Суперлиги казанскому «Динамо».

Лучшим игроком чемпионата, обладателем Приза Андрея Кузнецова, стал центральный блокирующий «Локомотива-Белогорья» Алексей Кулешов.

Изменения в составах команд 
Наибольшую активность на трансферном рынке в межсезонье проявили динамовские клубы Москвы и Казани. В столичном «Динамо» дебютировали центральный блокирующий из Франции Доминик Дакен и сербский доигровщик Владимир Грбич, причём оба новичка бело-голубых являлись в то время капитанами своих национальных сборных. Из итальянского клуба «Монтикьяри» в «Динамо» перешёл Семён Полтавский, а из турецкого чемпионата вернулся Константин Ушаков, в то время как Павел Абрамов отправился играть в Японию. Прежние лидеры МГТУ Максим Терёшин, Тарас Хтей и Андрей Ащев также стали динамовцами. Таким образом под началом Юрия Сапеги, возглавившего команду в межсезонье, сложился коллектив, готовый бросить вызов сильнейшему клубу России последних лет — «Локомотиву-Белогорью», полностью сохранившему свой чемпионский состав.

Казанское «Динамо» пригласило двух бразильцев и вернувшихся из зарубежных лиг Дмитрия Фомина, Игоря Наумова и Владимира Касторнова, в московское «Динамо» из казанского перешёл либеро Евгений Митьков. Ещё целый ряд российских игроков, выступавших за границей, в межсезонье приняли предложения от российских клубов: Александр Герасимов вновь стал игроком «Локомотива-Изумруда», Александр Березин и Константин Сиденко подписали контракты с «Нефтяником Башкортостана» (Березин по ходу чемпионата перебрался в «Динамо»-МГТУ), новокуйбышевская НОВА пригласила в свои ряды Александра Климкина.

Среди легионеров интересными фигурами также были поляк Роберт Прыгель (ЗСК-«Газпром»), болгарин Николай Иванов («Нефтяник Башкортостана»), значимыми внутрироссийскими трансферами явллялись приобретения «Балтики», вернувшей Руслана Чигрина и Максима Проскурню, и потери клуба МГТУ. На этом фоне непримечательным выглядел переход связующего ЦСКА Алексея Вербова в «Локомотив-Белогорье», но, переквалифицировавшись в либеро, Вербов стал одним из открытий сезона: молодой игрок составил конкуренцию в клубе знаменитому Пабло Меане, а также вошёл в состав сборной России.

Предварительный этап 
На предварительном этапе, команды разделённые на две группы, сыграли в четыре круга спаренными матчами по разъездному календарю. По 4 лучших клуба из каждой семёрки вышли в плей-офф.

Группа А

Группа Б

Плей-офф 
Четвертьфинальные и полуфинальные серии проводились до двух побед одной из команд по системе 1—1—1, а финалы за 1-е, 3-е и 5-е места — до трёх побед по системе 2—2—1.

«Локомотив-Белогорье» столкнулся в финале с серьёзным сопротивлением со стороны московского «Динамо», сравнявшего счёт в серии после двух поражений на старте, но всё же подтвердил звание сильнейшего клуба России и Европы, собрав в итоге коллекцию из всех существующих титулов: белгородцы также были сильнейшими в Кубке России и во второй раз подряд праздновали победу в Лиге чемпионов.

Одинцовская «Искра», игравшая против Белгорода в финале главного еврокубка, в чемпионате России не смогла попасть в четвёрку сильнейших. Обыгравшие её динамовцы Казани в дебютном для клуба сезоне в Суперлиге стали бронзовыми призёрами.

1/4 финала 
13, 17 и 21 марта

1/2 финала 
3, 7 и 11 апреля

Финалы 
17, 18, 22, 23 и 27 апреля

За 1-е место
«Локомотив-Белогорье» — «Динамо» — 3—2

1-й матч

2-й матч

3-й матч

4-й матч

5-й матч

Плей-аут 
Команды, не попавшие в плей-офф, сыграли в два круга по туровой системе. По итогам этих матчей занявшие 13-е и 14-е места «Уралсвязьинформ» и «Югра-Самотлор» потеряли места в Суперлиге на будущий год.

Призёры

Итоговое положение

Обзор высшей и первой лиг 
Всего в чемпионате России-2003/2004 принимали участие 82 команды: 14 в Суперлиге, 10 в высшей лиге «А», 28 в высшей лиге «Б» и 30 в первой лиге.

Высшая лига «А» 
Команды высшей лиги «А» играли в четыре круга спаренными матчами по системе с разъездами. Путёвки в Суперлигу-2004/05 завоевали «Локомотив» и «Факел».

См. также 
Кубок России по волейболу среди мужчин 2003

Примечания

Ссылки 
 Сайт Всероссийской федерации волейбола
 Архив газеты «Спорт-Экспресс»

2003 год в волейболе
2004 год в волейболе